Кулебрас има више значења:

 Кулебрас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Кулебрас (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику